Дукља може бити:

 Дукља, средњовековна српска држава и историјска област, касније позната као Зета
 Дукља (град), антички и раносредњовековни град у близини данашње Подгорице
 Дукља (превој), превој у источним Карпатима, на граници Словачке и Пољске
 Нова античка Дукља, подгорички часопис, покренут 2010. године

Види још 
 Дукљани (вишезначна одредница)
 Дукљанин (вишезначна одредница)